Expanze může být:
 obecně rozpínání 

historie
 expanze Osmanské říše na Balkán

ekologie
 expanzívní druh

technika
 expanze dynamiky signálu

kultura
 Expanze (knižní série)
 Expanze (seriál)